Ґ'їрокастер (алб. Gjirokastrës) — топонім.

 Ґ'їрокастер — місто на півдні Албанії, у долині річки Дрина.
 Ґ'їрокастер (область) — область на півдні Албанії. Адміністративний центр — Ґ'їрокастер.
 Ґ'їрокастер (округ) — одна з 36 округ Албанії, яка розташована на півдні країни.